Tell the Truth – album di Otis Redding del 1970
 Tell the Truth – traccia dell'album Layla and Other Assorted Love Songs dei Derek and the Dominos del 1970
 Tell the Truth – album di Billy Squier del 1993